Erdfeld kann stehen für:

 das Erdmagnetfeld
 Erdfeld (Rainau), Wohnplatz im Gemeindeteil Dalkingen von Rainau im Ostalbkreis, Baden-Württemberg